

Geografia 
 Gif-sur-Yvette – comune dell'Essonne (Francia)

Sigle 
 Gestor de Infraestructuras Ferroviarias – ente ferroviario spagnolo
 Gymnastik- och Idrottsföreningen Sundsvall – società calcistica svedese, meglio nota come GIF Sundsvall

Tecnologia 
 Graphics Interchange Format – formato per immagini di tipo bitmap molto utilizzato nel World Wide Web

Codici 
 GIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Winter Haven (Stati Uniti)